Mihalić (slowenisch Mihalič, außerhalb Südosteuropas auch Mihalic, türkisch Mihaliç) ist der Familienname folgender Personen:

Franjo Mihalić (1920/21–2015), jugoslawischer Leichtathlet
Irene Mihalic (* 1976), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
Rafael Mihalič (* 1961), slowenischer Ingenieurwissenschaftler
Slavko Mihalić (1928–2007), kroatischer Schriftsteller

Mihalić bzw. Mihaliç bezeichnet weiterhin:
 Mihaliç (Käse), ein türkischer Käse 
 die türkische Stadt Karacabey hieß bis 1928 Mihaliç